Karina puede referirse a:

Personas 
 Karina (1946-), cantante española.
 Karina (1968-), cantante venezolana.
 Karina (1986-), cantante argentina.

Miscelánea 
 Kärinä, aldea del municipio de Rõuge, en el condado de Võru, Estonia.
 Karina, género botánico monotípico.
 El Karina, barco del grupo guerrillero M-19 que fue hundido en un combate en alta mar.